Chlorocyphidae är en familj av trollsländor. Chlorocyphidae ingår i ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chlorocyphidae 142 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Chlorocyphidae